Der Billie Jean King Cup 2020/21 war die 58. Auflage des Tennisturniers der Nationalmannschaften der Damen. Gegenüber den Vorjahren hatte sich der Modus geändert. Die bisherigen Weltgruppen wurden durch eine Qualifikation im Februar 2020 mit 16 Mannschaften und ein Finalturnier im November 2021 mit 12 Mannschaften ersetzt.

Das Finalturnier sollte ursprünglich im April 2020 stattfinden, wurde aber wegen der COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschoben. Auch die im April 2021 in Budapest angesetzte Austragung konnte nicht realisiert werden. Schlussendlich wurde das Turnier vom 1. bis zum 6. November 2021 in Prag ausgetragen.

Qualifikation 

Anmerkung:
 Tschechien als vierter Sieger der Play-offs 2019 aus der Weltgruppe hat eine Wildcard für das Finalturnier erhalten. Dadurch rückte das Team aus den Niederlanden in die Qualifikation nach.
 Die acht besten Mannschaften in der Fed-Cup-Nationenrangliste waren gesetzt. Die anderen Mannschaften wurde ihnen zugelost.

Am 21. August 2019 wurden die folgenden Spielpaarungen der Qualifikation festgesetzt:

 Vereinigte Staaten – Lettland

 Niederlande – Belarus

 Rumänien – Russland

 Brasilien – Deutschland

 Spanien – Japan

 Schweiz – Kanada

 Belgien – Kasachstan

 Slowakei – Vereinigtes Königreich

Finalrunde 
Datum: 1. bis 6. November 2021
Austragungsort: O2 Arena, Prag, Tschechien
Belag: Hartplatz (Halle)

Zwölf Nationen nehmen an der Finalrunde teil:
 Finalisten von 2019 (Australien und Frankreich)
 Gastgeber
 Wildcard (Kanada)
 acht Sieger der Qualifikation

Auslosung 
Die Auslosung der Gruppenphase fand am 11. Februar 2020 im Szépművészeti Múzeum in Budapest statt. Als Köpfe der vier Gruppen wurden der Titelverteidiger (Frankreich), der Finalist der letzten Ausgabe (Australien) und die zwei am höchsten platzierten Mannschaften der Rangliste unter den restlichen Teilnehmern (Vereinigte Staaten und Tschechien) gesetzt. Danach wurden die 5–8 platzierten Mannschaften der Rangliste (Belarus, Deutschland, Russland und Spanien), sowie die 9–12 platzierten Mannschaften der Rangliste (Slowakei, Schweiz, Belgien und Ungarn) zu den Gruppen gelost.

Pandemiebedingte Änderungen 
Ursprünglich sollte die Finalrunde vom 14. bis 19. April 2020 in der Papp László Budapest Sportaréna in Budapest, Ungarn stattfinden. Im Juni 2020 wurde sie dann auf 2021 verschoben und sollte vom 13. bis 18. April 2021 in Budapest stattfinden. Weil die Endrunde nun aber in Prag stattfand, wurde der vorherige Gastgeber Ungarn durch Kanada ersetzt.

Teamnominierungen 

 Einzel und Doppel: Weltranglistenplatzierung vom 25. Oktober 2021

Gruppenphase

Gruppe A 

 Frankreich – Kanada

 Russischer Tennisverband – Kanada

 Frankreich – Russischer Tennisverband

Gruppe B 

 Belarus – Belgien

 Australien – Belgien

 Australien – Belarus

Gruppe C 

 Spanien – Slowakei

 Vereinigte Staaten – Slowakei

 Vereinigte Staaten – Spanien

Gruppe D 

 Tschechien – Deutschland

 Deutschland – Schweiz

 Tschechien – Schweiz

Halbfinale 
 Russischer Tennisverband – Vereinigte Staaten

 Australien – Schweiz

Finale 
 Russischer Tennisverband – Schweiz

Play-offs 

Acht Mannschaften qualifizierten sich aus den Zonen-Gruppen-I: vier Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, zwei Mannschaften aus der Asien-/Ozeanien-Zone und zwei Mannschaften aus der Amerika-Zone.

 Polen – Brasilien

 Vereinigtes Königreich – Mexiko

 Serbien – Kanada

 Lettland – Indien

 Ukraine – Japan

 Rumänien – Italien

 Argentinien – Kasachstan

 Niederlande – China

Amerika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 5. bis 8. Februar 2020
Austragungsort: Club Palestino, Santiago de Chile, Chile
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 zwei Mannschaften steigen in die Gruppe I auf

Teil 1
Datum: 23. bis 26. Juni 2021<br/ >
Austragungsort: Centro de Alto Rendimiento Fred Maduro, Panama-Stadt, Panama
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Teil 2
Datum: 27. bis 30. Oktober 2021
Austragungsort: Club de Tenis La Paz, La Paz, Bolivien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 3. bis 7. März 2020
Austragungsort: Dubai Duty Free Tennis Stadium, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Belag: Hartplatz

Ursprünglich sollte die Veranstaltung vom 4. bis 8. Februar 2020 in Dongguan, China stattfinden. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde sie nach Dubai verlegt.

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf

Datum: 4. bis 8. Februar 2010 (A) und 9. bis 13. Juni 2020 (B)<br/ >
Austragungsorte:
 Austragungsort A: Renouf Tennis Centre, Wellington, Neuseeland
 Austragungsort B: National Tennis Centre, Kuala Lumpur, Malaysia
Belag: Hartplatz

 A) Wellington
Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

 B) Kuala Lumpur
Teilnehmende Nationen:

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab

Datum: 5. bis 8. Februar 2020
Austragungsorte:
 Austragungsort A: Tallink Tennis Center, Tallinn, Estland
 Austragungsort B: Centre National de Tennis, Esch an der Alzette, Luxemburg
Belag: Hartplatz (Halle)

A) Tallinn
Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

B) Esch an der Alzette
Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf
 die kursiv gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe III ab

Datum: 4. bis 7. Februar 2020
Austragungsort: Tali Tennis Center, Helsinki, Finnland
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe III 
 die fett gekennzeichneten Mannschaften steigen in die Gruppe II auf

Datum: 15. bis 19. Juni 2021
Austragungsort: SEB Arena, Vilnius, Litauen
Belag: Hartplatz (Halle)

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Weblinks 
 Billie Jean King Cup

Einzelnachweise 

2020
Tennisturnier 2020
Tennisturnier 2021